Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 2001./02. igrana u pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.

Istok

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Kvalifikacije za 2. HNL

Poveznice 
 1. HNL 2001./02.
 2. HNL 2001./02.
 4. rang HNL-a 2001./02.
 5. rang HNL-a 2001./02.
 6. rang HNL-a 2001./02.
 7. rang HNL-a 2001./02.
 Hrvatski nogometni kup 2001./02.

Izvori 
 RSSSF.com, Hrvatska 2001./02.
 "Glas Podravine i Prigorja", br. 20/2002, str. 20, izdano 24. svibnja 2002.
  

2001./02. 
 3